Ліндсі Девенпорт була чинною чемпіонкою, але змушена була знятися під час фіналу через травму правого плеча.

Жустін Енен-Арденн виграла титул, перемігши Девенпорт з рахунком 6–0, 1–0. Це був п'ятий титул за рік для Енен-Арденн і 28-й титул за кар'єру.

Сіяні гравчині 
Перші четверо сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
Main Draw 

Pilot Pen Tennis
Connecticut Open (теніс)